Э́рнст Бю́ккен (; 2 июня 1884, Ахен, Германия — 28 июля 1949, Оверат, Германия) — немецкий музыковед, педагог и музыкальный писатель.

Биография 
Родился в семье производителя мануфактуры. Но семья была вынуждена перебраться из Бонна в Мюнхен, где в местном университете Бюккен изучал историю музыки (у Адольфа Зандбергера), фортепиано у Вальтера Браунфельса и Анны Хирцель-Лангенхан и композицию у Вальтера Курвуазье. В 1925—1945 годах был профессором Кёльнского университета. Параллельно С 1936 года доцент Высшей музыкальной школы (Кёльн).

Автор разработок концепций музыкальных стилей. Редактировал ряд изданий, в частности «Handbuch der Musikwissenschaft» (Bd 1-13, Wildpark-Potsdam, 1927-34), биографическую серию «Die grossen Meister der Musik» (Potsdam, 1932-н.в.) и др. Его перу принадлежат монографии о Людвиге ван Бетховене, Рихарде Вагнере, Вольфганге Амадее Моцарте, Роберте Шумане, Рихарде Штраусе и других.

Сочинения 
 Бюккен Эрнст, Героический стиль в опере. (Перевод на русский) — 1936, Москва.
 Бюккен Эрнст, Музыка эпохи рококо и классицизма. (Перевод на русский) — 1934, Москва.
 Handbuch der Musikwissenschaft, 10 Bände, 1927–1934.
 Anton Reicha: sein Leben und seine Kompositionen, Dissertation. — München, 1912.
 Der heroische Stil in der Oper. — Leipzig, 1924.
 Musik aus deutscher Art. — Köln, 1934.
 Musik der Deutschen. — Köln, 1941.

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 91 — ISBN 5-85270-033-9
 Ernst Klee: Das Kulturlexikon zum Dritten Reich. Wer war was vor und nach 1945. S.Fischer, Frankfurt am Main 2007, ISBN 978-3-10-039326-5, S. 87.
 Willi Kahl: Bücken, Ernst in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Band 2, erste Auflage, Bärenreiter, Kassel 1986, S. 430–431, CD-Rom-Ausgabe, S. 10447–10448.
 Fred K. Prieberg: Handbuch Deutsche Musiker 1933–1945, CD-Rom-Lexikon, Kiel 2004, S. 814–815.

Бетховеноведы